Název Václavov může označovat:
 Václavov u Bruntálu – obec v okrese Bruntál
 Horní Václavov
 Dolní Václavov
 Václavov (Děčín) – část města Děčín v okrese Děčín (Děčín XXII-Václavov)
 Václavov (Zábřeh) – část města Zábřeh v okrese Šumperk
 Václavov (Písečné) – část obce Písečné v okrese Jindřichův Hradec
 Václavov (Buzice) – část obce Buzice v okrese Strakonice
 Václavov (Miroslav) – součást města Miroslav v okrese Znojmo
 Václavov (Oskava) – součást obce Oskava v okrese Šumperk

Podobné názvy 
 Václavice
 Václavovice